Магаме́д Азретали́евич Узде́нов (25 февраля 1994, Бишкек, Киргизия) — киргизский и казахстанский футболист, защитник киргизского клуба «Абдыш-Ата».

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начал в 2012 году в составе клуба «Кайрат». 1 июля 2012 года в матче против клуба «Атырау» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

Летом 2013 года на правах аренды перешёл в кызылординский «Кайсар».

В 2017 году подписал контракт с клубом «Каспий».

В сборной 
29 января 2014 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной России (1:3).

Достижения 
 «Кайсар»
 Победитель Первой лиги: 2013
 «Акжайык»
 Победитель Первой лиги: 2015

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Футболисты Киргизии
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Дордой»
Игроки ФК «Абдыш-Ата»